Ebben a cikkben a H. Ranke listája alapján az ékírás óbabiloni jelkészlete található. Az ékjelek csoportosítása Borger – a második oszlopban közölt – sorszámai alapján történt. Borger az ékjeleket az „AŠ” (vízszintes jel) előfordulása és használata, a „DIŠ” (függőleges ékjel), a „GE23” (45°-ban elforgatott ékjel) és „U” (nagy ékjel) alapján rendezte csoportokba.

A sumer nyelvű átírás helyenként eltér a Borger-féle listától, itt a Ranke-féle átírással szerepel.

Rövidítések:
 MZL = Mesopotamisches Zeichenlexikon, Borger, 2004.
 Æ = René Labat Akkád epigráfia, 1947.

A táblázatban csak a sumer és akkád átírás szerepel.

AŠ

TAB (két AŠ)

EŠ16 (három AŠ)

GE23 (DIŠ-tenû)

U 
{| class="wikitable" border="1"
|-
! kurzív !! epigráf !! MZL !! Æ !!   !! sumer !! unicode !! babiloni / megjegyzés
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 661 || ||   || U || <small>U+1230B; || u, "10"
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 663 || ||   || UGU || <small>U+1230B & U+12157; ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 670 || ||   || U.DAR (AŠDAR) || <small>U+1230B & U+1206F; || ištar
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 671 || ||   || SAGŠU (U.SAG) || <small>U+1230B & U+12295; ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 672 || ||   || ÁB || <small>U+12016; || lid/lit/liṭ
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 678 || ||   || KIŠ || <small>U+121A7; ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 681 || ||   || MI || <small>U+1222A; || mi, mé
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 682 || ||   || GUL || <small>U+12122; || qúl/kúl
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 684 || ||   || ŠAGAN (U.GAN) || <small>U+1230B & U+120F6; ||
|-
| <font size="+2"> || – || 685 || ||   || PAN || <small>U+1227C; ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 686 || ||   || GIM (DÍM) || <small>U+12076; || gim
|-
| <font size="+2"> || – || 689 || ||   || NÁ || <small>U+1223F; ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 690 || ||   || NIM || <small>U+1224F; || nim, num
|-
| <font size="+2"> || – || 691 || ||   || TÚM (NIM×GÁNtenu) || <small>U+12250; ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 693 || ||   || LAM || <small>U+121F4; || lam
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 695 || ||   || AMAR || <small>U+1202B; ||
|-
| <font size="+2"> || – || 696 || ||   || SISKUR (AMAR×ŠE) || <small>U+1202C; ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 698 || ||   || UL || <small>U+1230C; || ul
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 700 || ||   || ÚTU (U.GA) || <small>U+1230B & U+120B5 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 701 || ||   || GÍR || <small>U+1210A; ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 705 || ||   || GIG (MI.NUNUZ) || <small>U+1222A & U+1226D; ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 711 || ||   || EŠ (U.U.U) || <small>U+1230D / U+1240F; || "30"
|-
| <font size="+2"> || – || 712 || ||   || NIMIN (U.U.U.U) || <small>U+1240F; || "40"
|-
| <font size="+2"> || – || 714 || ||   || NINNU (5×U) || <small>U+12410; || "50"
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 719 || ||   || LAGAR || <small>U+121EC; ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 720 || ||   || DUL (U.TÚG) || <small>U+1230B & U+12306 ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 721 || ||   || DU6 (LAGAR-gunû) || <small>U+121EF; ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 724 || ||   || IGI || <small>U+12146; || ši, gi8, lúm, lam5
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 726 || ||   || AR (IGI.RI) || <small>U+12148; || ar
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 727 || ||   || AGRIG (IGI.DUB) || <small>U+12146 & U+1207E; || ú
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 731 || ||   || Ú (IGI.DIB) || <small>U+12147; ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 732 || ||   || LIBIR (IGI.ÉŠ, IGI-DIB) || <small>U+12146 & U+120A0; ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 736 || ||   || DI || <small>U+12072; || di/de, ṭi/ṭe
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 737 || ||   || KI || <small>U+121A0; || ki/ke, qí/qé
|-
| <font size="+2"> || – || 741 || ||   || PÉŠ || <small>U+1227E; || lásd MZL 882.
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 742 || ||   || KIMIN (KI.MIN) ||<small>U+121A0; & 1222B; ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 743 || ||   || kiši4
|-
| <font size="+2"> || – || 744 || ||   || ŠUL || <small>U+12084; ||
|-
| <font size="+2"> || <font size="+2"> || 745 || ||   || KUG (KÚ) || <small>U+121AC; || kú
|-
| <font size="+2"> || – || 746 || ||   || PAD || <small>U+1227B; ||
|-
|}

 DIŠ 

 Kapcsolódó szócikkek 
 Sumer nyelv
 Akkád nyelv
 Hettita nyelv
 Asszír nyelv
 Az ékírás unicode jelkészlete

 Jegyzetek 

 Források 
Helmut Ranke: Babylonian Legal and Business Documents from the Time of the First Dynasty of Babylon, Chiefly from Sippar'', Philadelphia, 1906.

További információk 
sign list at sumerisches-Glossar.de  PDF file of the complete sign list with Neo-Assyrian glyphs by M. Studt, with an introduction by  R. Borger.
 Unicode 5.0 Cuneiform
 Unicode 5.0 Cuneiform Numbers
 CDLI online sign lists
 ETCSL sign list
 ePSD (electronic Pennsylvania Sumerian Dictionary)

Mezopotámia
Az ékírás írásjelei
Akkád nyelv